Музе́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах различных государств.

Россия 
 Музейная улица — улица во Владимире.
 3-я Музейная улица — улица в Москве.

Украина 
 Музейная улица — улица в Запорожье.
 Музейная улица — улица в Полтаве.
 Музейная улица — улица в Чернигове.
 Музейная улица — улица в Чугуеве.